-{Eureptilia}- („pravi reptili”) je jedan od dva glavna kladusa -{Sauropsida}-, pri čemu je drugi -{Parareptilia}-. -{Eureptilia}- obuhvata ne samo sve diapside, nego i brojne primitivne permo-karboniferne forme koje su ranije bile klasifikovane kao -{Anapsida}-, u starom (više ne korištenom) redu -{Cotylosauria}-.

Klasifikacija 
-{Eureptilia}- je bio definsana kao matično bazirani kladus, specifično, najveobuhvatniji kladus koji sadrži -{Captorhinus aguti}- i -{Petrolacosaurus kansensis}- ali ne -{Procolophon trigoniceps}-, po predlogu Tsujia i Milera (2009). Kladogram je bio modifikovan po podacima Milera i Rajca (2006):

Reference

Spoljašnje veze 
 -{Eureptilia is a group of amniotes }-
 -{Eureptilia}-